НХЛ в сезоне 1988-1989 — стал 72-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Калгари Флэймз».

Плей-офф Кубка Стэнли 

½ дивизионов

Монреаль – Хартфорд  4:0 (6:2; 3:2; 5:4от; 4:3от)

Бостон – Баффало  4:1 (0:6; 5:3; 4:2; 3:2; 4:1)

Вашингтон – Филадельфия  2:4 (3:2; 2:3; 4:3от; 2:5; 5:8; 3:4)

Питтсбург – Нью-Йорк Рейнджерс  4:0 (3:1; 7:4; 5:3; 4:3)

Детройт – Чикаго  2:4 (3:2; 4:5от; 2:4; 2:3; 6:4; 1:7)

Сент-Луис – Миннесота  4:1 (4:3от; 4:3от; 5:3; 4:5; 6:1)

Калгари – Ванкувер  4:3 (3:4от; 5:2; 4:0; 3:5; 4:0; 3:6; 4:3от)

Лос Анджелес – Эдмонтон  4:3 (3:4; 5:2; 0:4; 3:4; 4:2; 4:1; 6:3)

Финалы дивизионов

Монреаль – Бостон  4:1 (3:2; 3:2от; 5:4; 2:3; 3:2)

Питтсбург – Филадельфия  3:4 (4:3; 2:4; 4:3от; 1:4; 10:7; 2:6; 1:4)

Сент-Луис – Чикаго  1:4 (1:3; 5:4; 2:5; 2:3; 2:4)

Калгари – Лос Анджелес  4:0 (4:3от; 8:3; 5:2; 5:3)

Финалы конференций

Монреаль – Филадельфия 4:2 (1:3; 3:0; 5:1; 3:0; 1:2от; 4:2)

Калгари  – Чикаго  4:1 (3:0; 2:4; 5:2; 2:1от; 3:1)

Финал.

Монреаль  – Калгари  2:4 (2:3; 4:2; 4:3от; 2:4; 2:3; 2:4)

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1988 год в хоккее
1989 год в хоккее